Umeå FC – szwedzki klub piłkarski z miasta Umeå. Został założony w roku 1987, obecnie gra w Superettan. Klub należy do Västerbottens Fotbollförbund.

Sezony

Skład 
Stan na 23 marca 2013

Osiągnięcia 
 Dywizja 1:
 Zwycięstwo (2): 1995, 2011
 Drugie miejsce (2): 1994, 1998

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Przypisy 

Szwedzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1987